John Murphy kan henvise til:

 John Murphy (cykelrytter) (født 1984) – amerikansk cykelrytter
 John Murphy (komponist) (født 1965) – britisk komponist
 John Murphy (musiker) (1959–2015) – australsk trommeslager
 John Murphy (svømmer) (født 1953) – amerikansk svømmer
 John Benjamin Murphy (1857–1916) – amerikansk kirurg